Roger Hamado Djiguemdé est un peintre originaire du Burkina Faso.
Roger s'est installé en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Il y développe un "art naïf africain", selon sa propre expression. Néanmoins, on peut dire que ses descriptions de la vie quotidienne tiennent autant du rêve que de la réalité : le surréalisme n'est pas loin.

Un aperçu de ses œuvres est disponible sur son site internet : Site du peintre Roger Hamado Djiguemdé

Peintre burkinabé